Большепанюшевский сельсове́т — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Алейском районе Алтайского края России. 

Административный центр — село Большепанюшево.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 695 человек, в том числе 323 мужчины и 372 женщины.

Состав сельского поселения 

 Упразднённые населённые пункты
В 2010 году упразднена железнодорожная Казарма 335 км).

Примечания 

Муниципальные образования Алейского района
Сельские поселения Алтайского края